Балтазар (Balthazar, Belšazar) може да се отнася за:

 Балтазар, вавилонски крон-принц, регент 552 – 543 пр.н.е.
 Балтазар (вожд) и предводител на хуните 378 – 390 г.
 Балтазар Жерар, ревностен католик осъществил екзекуцията на Вилхелм Орански
 Балтазар Карлос, престолонаследник на Испания и на Свещената Римска империя
 Балтазар Акке, австрийски географ от френски произход
 Балтазар Богишич, руски учен от хърватски произход, почетен член на БКД
 Балтазар Йоханес Форстер, министър-председател на ЮАР
 Балтазар Жуниор, бразилски футболист

В изкуството 
 Балтазар, адвокат и д-р по право в който образ се превъплъщава Порция (Венецианският търговец)
 Belshazzar, оратория от Георг Фридрих Хендел (1685 – 1759)

Вижте също 
 Пирът на Балтазар